University of the Punjab – pakistańska uczelnia z siedzibą w Lahaurze
 Panjab University – indyjska uczelnia z siedzibą w Czandigarhu